Socialistische Partij (Nederland), afgekort SP
 Parti Socialiste (België), afgekort PS (in Franstalig België)
 Parti Socialiste (Frankrijk)
 Nieuwe Italiaanse Socialistische Partij
 Socialistische Partij (Ierland)
 Socialistische Partij van Letland
 Socialistische Partij (Portugal)
 Socialistische Partij van Slovenië
 Socialistische Partij van Albanië

Buiten Europa 
 Socialistische Partij van Chili
 Socialistische Partij (India)

Vroeger 
 Socialistische Partij (België), afgekort SP, later Socialistische Partij Anders, afgekort sp.a, thans Vooruit (in Vlaanderen)
 Socialistische Partij (1918-1928) (in Nederland)
 Socialistische Partij van het Zuidoosten (1915–1944 in Mexico)
 Italiaanse Socialistische Partij (tot 1994)
 Socialistische Partij (Zuid-Korea) (tot maart 2012)
 Socialistische Partij (Indonesië) (1945-1948)